Freienhagen ist der Name verschiedener Orte:

 Freienhagen (Eichsfeld), Gemeinde im Landkreis Eichsfeld in Thüringen
 Freienhagen (Liebenwalde), Ortsteil der Stadt Liebenwalde im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Freienhagen (Waldeck), Ortsteil der Stadt Waldeck im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen
 Burg Freienhagen, abgegangene Burg beim Ortsteil Freienhagen der Stadt Waldeckim Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen
 Gut Freienhagen, Gutshof in der Gemeinde Fuldabrück im Landkreis Kassel in Hessen
 Kloster Freienhagen, ehemaliger Konvent der Wilhelmiten im Ortsteil Freienhagen der Stadt Waldeck im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen

Freienhagen war zudem zwischen 1938 und 1948 der Name des Ortes Wendisch Priborn, heute Ortsteil der Gemeinde Ganzlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern.